Gregorčič ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Gregorčič (1852–1925), slowenischer Abgeordneter und Theologe 
 Simon Gregorčič (1844–1906), slowenischer Schriftsteller